|}

Die Bahnstrecke Tilburg–Nijmegen, auch Brabantse Lijn  oder Zuidooster spoorlijn, ist eine Eisenbahnstrecke zwischen Tilburg und Nijmegen. Die Bahnstrecke ist eine wichtige Verbindung im Süden der Niederlande mit einer Streckenlänge von etwa 66 Kilometern.

Geschichte 
Die Strecke wurde durch die Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij gebaut und eröffnet. Am 4. Juni 1881 nahm die Gesellschaft die Strecke auf kompletter Länge in Betrieb. In Nijmegen und ’s-Hertogenbosch benutzte die Gesellschaft die Anlagen der Staatsspoorwegen mit, in Tilburg bestand vorübergehend ein eigener Bahnhof, bis die Strecke 1882 an die Staatslijn E angeschlossen wurde. Im daraufhin Jahr übernahmen die Staatsspoorwegen die Betriebsführung auf der Strecke.

1909 wurde der Abschnitt von Tilburg nach ’s-Hertogenbosch zweigleisig ausgebaut, drei Jahre darauf die weitere Strecke bis Oss. Der Abschnitt von Wijchen nach Nijmegen wurde 1929 zweigleisig ausgebaut, der Abschnitt über die Maas bei Ravenstein ist bis heute eingleisig. Der Streckenabschnitt zwischen Tilburg und ’s-Hertogenbosch wurde am 4. August 1957 elektrifiziert, der Teil zwischen ’s-Hertogenbosch und Nijmegen folgte am 22. September 1957.

Der Abschnitt zwischen ’s-Hertogenbosch und Oss ist als einziger für die Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometer pro Stunde zugelassen. Auf den anderen Streckenabschnitten liegt sie bei 130 Kilometer pro Stunde. Die Strecke hatte anfangs 22 Bahnhöfe, von denen heute aber nur noch zehn in Betrieb sind.

Zugverkehr 
Momentan verkehren auf der Strecke die Intercity-Züge von Zwolle nach Roosendaal sowie die Regionalzüge (Sprinter) von Dordrecht nach Arnhem sowie von Wijchen nach Zutphen. Alle Züge verkehren halbstündlich. Die Station Nijmegen Goffert wurde am 14. Dezember 2014 am Streckenkilometer 63 eröffnet und wird seitdem von Sprinter-Zügen von Arnhem nach `s-Hertogenbosch im Halbstundentakt bedient.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke TilburgNijmegen
Bahnstrecke TilburgNijmegen